Спи́лве — топоним в Латвии:

 Спилве (микрорайон) — микрорайон в Риге.
 Спилве (аэропорт) — аэропорт, расположенный в этом микрорайоне.
 Спилве (Бабитский край) — населённый пункт в 12 км от центра Риги.

См. также 
 Spilva